Beerman ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Christiaan Willem Beerman (1901–1967), niederländischer Politiker und Rechtsanwalt
 Elizabeth Beerman (* 1991), US-amerikanische Snowboarderin
 Myles Beerman (* 1999), maltesischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Beermann
 Bierman
 Biermann